Kamar – località dell'Afghanistan nel Badakhshan
Kamar – località del Tagikistan nella regione di Suƣd